Rigail peut désigner :
 Anne Rigail (1969-), cheffe d'entreprise française ;
 François Rigail de Lastours (1855-1885), explorateur français ;
 Kevin Esteve Rigail (1989-), skieur alpin andorran.